Збараж — місто, Тернопільська область, Збаразький район, районний центр
 Збараж — село, Вінницька область, Козятинський район